Richebourg (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Richebourg (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Richebourg (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais